Дзабаре́лла (менее правильно Забаре́лла, ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Дзабарелла, Джакомо (1533—1589) — итальянский философ и логик.
 Дзабарелла, Франческо (1339—1417) — итальянский юрист, флорентийский архиепископ и кардинал.